

Carriera
Notato dalla  nel torneo di Viareggio, quando giocava ancora con l'A.S. De Camberene, è stato ceduto in prestito all'Eupen, militante da prima nella Pro League e l'anno seguente promosso nella Jupiler League, il massimo campionato belga.

Note

Collegamenti esterni